Hantsch ist der Familienname von:

 Elisa Hantsch (* 1990), deutsche Singer-Songwriterin; siehe Miss Allie
 Hugo Hantsch (1895–1972), österreichischer Benediktinermönch, Universitätsprofessor und Historiker